Młynów peut faire référence à :

en Pologne
 Młynów, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Młynów, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Młynów, un village dans la voïvodie de Łódź
 Młynów, un quartier dans l'arrondissement de Wola dans Varsovie

en Ukraine
 Młynów,  une ancienne localité dans l'ancienne Voïvodie de Volhynie (1921-1939), maintenant Mlyniv